Microbotryaceae är en familj av svampar. Enligt Catalogue of Life ingår Microbotryaceae i ordningen Microbotryales, klassen Microbotryomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen Microbotryales, klassen Tremellomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Bildgalleri 

Basidiesvampar
Microbotryaceae